Pintér Lajos (1910–2005) erdélyi magyar újságíró, zenekritikus
Pintér Lajos (1935) orvos, egyetemi tanár, tiszteletbeli fökonzul
Pintér Lajos (1929–2019) matematikus
Pintér Lajos (1953–) költő